Роди́на Га́кслі () — британський рід, представлений видатними науковцями, медиками, митцями і літераторами.

Першим з плеяди вчених (в жодному разі не засновником роду) вважається видатний зоолог і анатоміст-компаративіст  Томас Генрі Гакслі ().

Відомі члени родини Гакслі  

 Томас Генрі Гакслі (; 1825—1895) — англійський зоолог і еволюціоніст, пропагандист дарвінізму. В УРЕ у статті про вченого прізвище автора подано як Гекслі.  

 Джуліан Сорел Гакслі (; 1887—1975) — англійський біолог і еволюціоніст, перший директор ЮНЕСКО і засновник  Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), онук Т. Гакслі, рідний брат О. Гакслі.

 Олдос Гакслі (; 1894—1963) — англійський письменник, онук Т. Гакслі, рідний брат Дж. Гакслі.

 Ендрю Філдінг Гакслі (; 1917—2012) — англійський фізіолог, лауреат Нобелівської премії 1963 р., онук Т. Гакслі, зведений брат Джуліана і Олдоса Гакслі.

Гакслі — місто, штат Айова
 Гакслі — місто, штат Техас

Англійські прізвища